Christophe Evrard (né à Saint-Omer le 21 juin 1975) est un chef cuisinier français. Il est désigné « Cuisinier de l’Audomarois » par ses pairs et « Espoir de la cuisine » en 2002. Il dirigera en tant que chef de cuisine plusieurs restaurants dont Le moulin rouge à Clairmarais.

Biographie

Enfance 
En 1975, le 21 juin, il naît à Saint-Omer dans la région Pas-de-Calais. Fils de Jean-Marc et Marie-Jeanne Evrard. Élevé en majeure partie par ses grands-parents, le jeune Christophe s’adonne au cyclotourisme et à la pêche. Son grand-père décédant brutalement, il n’en fera jamais totalement le deuil. C’est sa grand-mère qui initiera Christophe à la cuisine. En 1993, âgé de 18 ans, il entre comme apprenti chez Gérard Gfeller, au Restaurant Le rallye d’Artois à Houlle, il y apprend les bases et principes de la cuisine flamande.

Routard de la cuisine flamande 
En 1995 âgé de 20 ans, il est embauché comme commis de cuisine à Lumbres au « Moulin de Mombreux » sous la direction du Maître cuisinier de France Jean-Marc Gaudry. Il y parfait son apprentissage et apprend le « goût du travail bien fait ». Il devient en 1997 le plus jeune chef de cuisine du restaurant « La Fourche » à Saint-Omer et obtient la récompense honorifique d’Ambassadeur du veau français décerné par L’Association de promotion du veau de France, grâce à sa recette « Médaillon de veau braisé à la bière des trois monts, pommes acidulées sautées en enrobée de chicons ».

À l'étranger 
En décembre 2004, Christophe est recruté par la compagnie américaine "Royal Carribean & Celebrity Cruise" à bord du navire de croisière Constelation. Il y occupe le poste de chef exécutif. Il y apprend la gestion hôtelière de haut niveau. Il fait ainsi le tour du monde en pratiquant sa passion. Ensuite, en 2006, il est embauché aux Pays-Bas à Utrecht au restaurant "Le Soleil". Il y développe une carte axée sur la gastronomie méditerranéenne mêlant produits nord-africains et européens. La pastilla version niçoise sera primée par le magazine Het Chef.

Naissance en juin 1975
Naissance à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Cuisinier français